Cantonul Lyons-la-Forêt este un canton din arondismentul Les Andelys, departamentul Eure, regiunea Haute-Normandie, Franța.

Comune 

|-
| Beauficel-en-Lyons || align="right" | 185 || align="right" | 27480 || align="right" | 27048
|-
| Bézu-la-Forêt || align="right" | 188 || align="right" | 27480 || align="right" | 27066
|-
| Bosquentin || align="right" | 67 || align="right" | 27480 || align="right" | 27094
|-
| Fleury-la-Forêt || align="right" | 253 || align="right" | 27480 || align="right" | 27245
|-
| Les Hogues || align="right" | 568 || align="right" | 27910 || align="right" | 27338
|-
| Lilly || align="right" | 74 || align="right" | 27480 || align="right" | 27369
|-
| Lisors || align="right" | 332 || align="right" | 27440 || align="right" | 27370
|-
| Lorleau || align="right" | 137 || align="right" | 27480 || align="right" | 27373
|-
| Lyons-la-Forêt || align="right" | 795 || align="right" | 27480 || align="right" | 27377
|-
| Rosay-sur-Lieure || align="right" | 464 || align="right" | 27790 || align="right" | 27496
|-
| Touffreville || align="right" | 277 || align="right" | 27440 || align="right" | 27649
|-
| Le Tronquay || align="right" | 391 || align="right" | 27480 || align="right" | 27664
|-
| Vascœuil || align="right" | 339 || align="right" | 27910 || align="right" | 27672
|}
 
 

Cantoane în Eure